Abramidze je priimek več oseb:
 Pavel Ivanovič Abramidze (1901—1989), sovjetski general
 Giorgi Abramidze, gruzinski politik
 Valeri Abramidze (*1980), guzinski nogometaš